Gmina Zakrzewo bezeichnet zwei Gemeinden in Polen:
 Gmina Zakrzewo (Powiat Aleksandrowski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Gmina Zakrzewo (Powiat Złotowski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Großpolen